Alexander kan som auktorsförkortning betyda:

 Boyd Alexander
 Charles Paul Alexander
 Edward Johnston Alexander
 Richard D. Alexander
 Wilfred Backhouse Alexander

Robotskapade auktorsförkortningar